Министър-председателят е глава на правителството на Ангола в периода 1975 – 2010 година.

Министър-председатели